Teurajärvi (plaats); plaats in Pajala (gemeente), Zweden;
Teurajärvi (meer); meer bij het gelijknamige dorp.